Коръёган — название рек в ХМАО:

Коръёган (приток Асесъёгана)
Коръёган (приток Мах-Катынъёгана)
Коръёган (приток Саймъёгана)